Clinotarsus — род земноводных из семейства настоящих лягушек. Включает 3 вида. Долгое время в качестве подрода был частью рода настоящие лягушки. Только в 2005 году был выделен в самостоятельный род, а в 2008 году определен его состав.

Внешний вид и строение 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 5 до 12 см. Голова небольшая. Глаза большие, приподняты вверх. Зрачки округлые. Туловище широкое. Вдоль боков или спины проходят складки поднятой кожи. Особенностью являются небольшие передние конечности. Задние лапы имеют развитые плавательные перепонки. Окраска светлых или даже ярких цветов: желтого, оранжевого (на спине), бока более тусклые, брюхо темнее спины.

Образ жизни 
Любят низменности, луга, болота. Встречаются на высоте 500—2000 м над уровнем моря. Активны ночью или в сумерках. Питаются беспозвоночными.

Это яйцекладущие амфибии.

Распространение 
Живут от Индии и Непала до Таиланда.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 3 вида:

Примечания

Литература 
 Frost, Darrel R.. «Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.3 (12 February, 2009)». American Museum of Natural History, New York, USA. Consultado el 29 de noviembre de 2009.

Настоящие лягушки
Земноводные Азии